Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1916 года.

Уругвай

Аргентина

Бразилия

Чили

Ссылки 
 

Составы
1916
1916 год в футболе